SMS Habsburg – pirofregata corazzata della Österreichische Kriegsmarine varata nel 1865
SMS Habsburg – corazzata policalibro della Österreichische Kriegsmarine varata nel 1899